Бабі́й І́гор Леоні́дович ( , Бершадь Вінницької обл.) — митець (творчий псевдонім VarrIng), громадський діяч і артменеджер.

Біографія 
Навчався у с/ш № 1 м. Бершадь Вінницької обл. (1978—1986), Бершадському медичному училищі (1986—1990). Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (1990—1996), Київську медичну академію післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (1996—1998), Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу (2000—2004), Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв (2013—2015).

Місця праці: рекламна агенція «Яспис» (1999—2020; засновник, директор), «Санбюлетень "Здорове суспільство"» (з 2003; засновник, шеф-редактор), Асоціація замовників і виробників соціальної реклами в Україні (з 2009; засновник, голова правління), митець VarrIng.

Нагороджений орденом Святого Архистратига Михаїла (2005). Почесна грамота Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (2004).

Діяльність

Мистецтво 
Працює під псевдонімом VarrIng. Представляв Україну в Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у Франції з персональною виставкою «Вогонь уособлений» (Париж, 2014). Почесний гість міжнародної виставки за участі українських, французьких, бельгійських і канадських художників «Чотири стихії», що відбулася на Французькій Рив'єрі за підтримки ; представляв Україну на міжнародній виставці «Блакитна безодня» (Ніцца, 2014—2015).

Брав участь у міжмузейних проєктах та колективних виставках у Києві (з 2011), Берліні (Німеччина, 2014), Ніцці (Франція, 2014—2015). Зокрема, в Міжнародному виставковому конгрес-центрі «Український дім» (2011),  (Берлін, 2014), Національному музеї «Київська картинна галерея» (2014), бізнес-центрі Міжнародного аеропорту Nice Côte d'Azur (Ніцца, 2014—2015), Шоколадному будинку (2016), Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» (2016), Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» (2017).

Учасник національних та міжнародних виставок в Україні, зокрема ІІІ Міжнародного фотосалону «Панорама моєї країни» (2012), VII Фестивалю фотоклубів України (2013), Chocolate Seasons (2016, спеціальний гість), Kyiv Photo Week (2017, 2018), Kyiv Art Week (2019), V Всеукраїнської трієнале абстрактного мистецтва (2022).

Срібна медаль Національної спілки фотохудожників України на VIII Міжнародному фотосалоні «Планета дітей» (номінація «Жанр», 2018). Переможець артконкурсу  Renovation 2019.

Творчості VarrIng'а присвячено 2 книжкові видання (2014, 2016). Твори зберігаються у фондах Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» (Київ),  (Берлін), приватних збірках в Україні, Канаді, Франції.

Артменеджмент 
Організатор колективних фотовиставок (Київ): «Богатирська сила» (в рамках «Спортіндустрія — 2011»), «Краса України в об'єктиві» (в рамках XVIII Міжнародного туристичного салону «Україна — 2011», Міжнародний виставковий центр). Партнер національних та міжнародних проєктів (Київ): «Мрії дітей» (Український дім, 2011; НСК «Олімпійський»», 2013), «Грузинські дні в Україні» (Центральний будинок офіцерів, 2012), «Литовські дні в Україні» (2012), «Чеські дні в Україні» (2012), ІІІ Міжнародного фотосалону «Панорама моєї країни» (2012), VII Фестивалю фотоклубів України (2013).

Соціальна реклама 
І. Бабій є засновником і керівником Асоціації замовників і виробників соціальної реклами в Україні (з 2009). Організував ряд національних соціальних кампаній, зокрема: «Рак виліковний. Не зволікай!» (2010), «Увага до себе врятує ваше життя» (2010), «Краще тверезе життя» (з 2011), «Профілактика та контроль гіпертонії — запорука здоров'я нації» (2013), «Змінюємо діабет разом» (з 2013). Кампанії проводилися за підтримки департаментів охорони здоров'я обласних і міських адміністрацій, інституцій Національної академії наук України. Організував розміщення соціальної реклами на вокзалах та в поїздах дальнього сполучення на залізницях України.

Учасник підготовки проєкту закону України «Про соціальну рекламу» (№ 8694, від 16.06.2011). Брав активну участь в обговоренні проєкту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розповсюдження соціальної реклами на телебаченні і радіо» (№ 8616, від 16.07.2018), який забороняє використовувати соціальну рекламу для політичної агітації.

Охорона здоров'я 
У 2003 заснував «Санбюлетень "Здорове суспільство"», призначений для медичних закладів України. Видання схвалене Міністерством охорони здоров'я України. Національна мережа «Санбюлетня» охоплює всі обласні центри. Понад 50 тематичних випусків «Санбюлетня» (10+ тис. одиниць) безкоштовно розміщено на стендах у 344 дорослих поліклініках, 244 дитячих поліклініках, 174 жіночих консультаціях, 71 пологовому будинку.

Брав участь у розробці законопроєктів з охорони здоров'я та нормативних актів. Член Експертної ради громадських організацій при міжфракційній депутатській групі Верховної Ради України «За духовність, моральність та здоров'я України» (2009—2011), Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України (2010—2011), Громадської ради при Державній санітарно-епідеміологічній службі України (2013), Громадської ради при Київській міській державній адміністрації (2013).

Патенти 
Автор 5 патентів України: світлова панель (патент № 11333 від 15.12.2005), інформаційна дорожня піраміда (патент № 23567 від 25.05.2007), пристрій (негатоскоп) для перегляду зображень на світлопрозорих носіях (2 патенти: № 32350 від 12.05.2008, № 40549 від 10.04.2009), товарна поличка матричного типу (патент № 38261 від 25.12.2008).

Примітки

Література

Книжкові видання 
 VarrIng. Catalog #1. — [Kyiv, 2014]. — 64 p. — ISBN 978-966-2922-27-1. 
 VarrIng. Catalog #2: fine art collection photography. — [2nd ed.]. — [Kyiv, 2016]. — 84 p. — ISBN 978-966-2544-21-3.

Статті 
 Фотография как предмет инвестиции // Business People. — К., 2014. — Окт. — С. 20. 
 Varring (Ihor Babii) // Chocolate Seasons 2016. Women's art project / Museum of Sculpture and Decorative-Applied Art, Wing of Kyiv National Museum of Russian Art. — [Kyiv, 2016]. — P. 98-101. 
 Міщенко, Т. Не буває безпритульних дронів // Україна молода. — К., 2019. — 21 трав. — С. 12.

Уродженці Бершаді
Випускники Вінницького медичного університету
Випускники Європейського університету
Випускники Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Кавалери ордена Святого Архістратига Михаїла
Фотографи Києва